Le HMS Leda peut faire référence à l'un des navires suivants de la Marine royale britannique:

 Le HMS Leda (1783), un navire de 36 canons de cinquième rang lancé en 1783 et qui a sombré en 1796
 Le HMS Leda (1800), un navire de 38 canons de cinquième rang lancé en 1800 et naufragé en 1808
 Le HMS Leda (1809), un navire de 36 canons de cinquième rang lancé en 1809 et vendu en 1817
 Le HMS Leda (1828), un navire de 46 canons de cinquième rang lancé en 1828 et vendu en 1906
 Le HMS Leda (1892), une canonnière torpilleur lancée en 1892, convertie en dragueur de mines en 1909 et vendue en 1920
 Le HMS Leda (J93), un dragueur de mines de classe Halcyo lancé en 1937 et coulé par l'U-435 le 20 septembre 1942